Heinz Hoffmann, generaal en minister in de DDR
 Karl-Heinz Hoffmann (rechts-extremist), oprichter van de Wehrsportgruppe Hoffmann